Ženská dvouhra Connecticut Open 2016 probíhala v závěru srpna 2016. Do singlové soutěže newhavenského tenisového turnaje nastoupilo třicet hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla česká patnáctá tenistka světa Petra Kvitová, kterou v semifinále vyřadila světová čtyřka Agnieszka Radwańská.

Šest nasazených hráček z elitní dvacítky žebříčku WTA před turnajem odstoupilo.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Polka Agnieszka Radwańská, jež ve finále zdolala ukrajinskou turnajovou desítku Elinu Svitolinovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 7–6. V probíhající sezóně si připsala, po lednovém triumfu na Shenzhen Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo devatenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2016
WTA Tour 2016